Eulima är ett släkte av snäckor som beskrevs av Risso 1826. Eulima ingår i familjen Eulimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Eulima